August Nebe ist der Name folgender Personen:

* August Nebe (Theologe) (1826–1895), deutscher Theologe und Heimatforscher
 August Nebe (Pädagoge) (1864–1943), deutscher Pädagoge
 August Nebe-Pflugstädt (1828–1902), deutscher Jurist und Politiker